Годфрид () — мужское имя:

 Годфрид Амьенский (1066—1115) — епископ Амьена, канонизирован в Католической церкви.
 Годфрид Фризский (ум. 885) — конунг датских викингов во второй половине IX века.
  — ганский футболист.
  — популярный нидерландский писатель и телеведущий, католик.
 Даннеелс, Годфрид (1933—2019) — кардинал римско-католической церкви.
  — бельгийский легкоатлет.
  — голландский епископ.
 Схалкен, Годфрид (1643—1706) — нидерландский живописец и график.